D’Anethan ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste d’Anethan (1829–1906), belgischer Botschafter
 Jules Joseph d’Anethan (1803–1888), belgischer Staatsmann
 Roland Paul Jean Marie d’Anethan (1920–2002), belgischer Botschafter